Eine Sonderkommission kann verschiedenes bezeichnen:

 Allgemein ist eine Sonderkommission ist eine Gruppe innerhalb einer Organisation für die Bewältigung einer bestimmten Aufgabe, die mit dem herkömmlichen Personal bzw. mit der bisherigen Organisationsstruktur nicht bewältigt werden kann, siehe Kommission
 Für Sonderkommissionen in der Polizeiarbeit, siehe Sonderkommission
 Für die Sonderkommission der Vereinten Nationen, siehe United Nations Special Commission